La famille de Brabant serait issue d'un fils bâtard de Jean  duc de Brabant (1253-1294), aucune preuve néanmoins ne permet d'établir ce lien. Elle s'est répandue dans la région de Perwez et de Wavre. Son ascendance prouvée remonte à 1368.

Origine 
Cette famille est issue de Jehan de Brabant, bailly de Perwez en 1368.

Armes 
Les armes ont beaucoup varié; on trouve notamment :

 Antoine de Brabant, écuyer, bailli de Roloux et de Perwez (+ 1531) portait : une fasce (Perwez?) au franc quartier au lion.
 Jehan de Brabant portait : parti : I coupé a) Hornes b) 5 coquilles en sautoir. II. Brabant.

Généalogie 

 I. Jehan de Brabant, bailli de Perwez, ° 1335 + avant 1395, dont :
 Jehan de Brabant
 Godefroid de Brabant qui suit sous IV

 II. Godefroid de Brabant de Perwez, cité comme "écuyer", bourgeois de Bruxelles (1403), relève en 1403 le fief de la Raspaille à Aische-en-Refail et celui de Beaufaux (Gembloux), tenait également le château de Beaufaux près de Gembloux avec les viviers et héritages en dépendant, bailli de Walhain ° 18 février 1370 + avant 1429 x 1395 Marguerite d’AFFROYMONT (de Froidmont), ° vers 1380. Ils eurent :
Jean de Brabant, qui suit sous III
Henri de Brabant x Aélide de Taviers. Il est cité parmi les créanciers de Jeanne de Hornes (05/07/1425). Sans postérité connue.
Jeanne (Jehenne) de Brabant x Jean Conrard du MONT de BURET, chevalier,+ avant 1439, acheta le fief de Buret à Thorembais Saint-Trond en 1380 à Ham de Hennon, bâtard de Walhain, dont postérité et descendance LACOURT.

 III. Jean de Brabant de Perwez, bailli de Perwez et de Walhain (1453), maïeur de la cour des Moines de Villers à Sainte-Marie-lez-Perwez et échevin de la même abbaye à Thorembais-les-Béguines (1453), seigneur de la Raspaille, teste à Grand-Rosière le 5 mai 1455, † avant 11 mai 1455, x Gertrude MARICQ (MARICKE) dite de Perwez, dame de Beaulieu (Huppaye), † après le 11 mai 1455, dont
Godefroid de Brabant de Perwez, qui suit sous IV
Jehan de Brabant x A) Jeanne de LIMONT, héritière de Limont, x B) Marguerite Huguette de VINALMONT + Limont après 1557. Inhumée dans l’église de Limont. Du premier lit : Jehan de Brabant, mayeur de Limont, seigneur du château de Limont, + après 13/02/1567 x 26 septembre 1512 Catherine d’OUMALE. Les époux testèrent le 13 février 1567. Jehan vécu à Limont et à Liège. Dont postérité dans la branche de Limont.

IV. Godefroid de Brabant de Perwez, (auteur de la branche dite de Perwez), relève avec son père le métier de cherwiers (1454), maïeur de la cour de Villers à Thorembais-les- Béguines (1455), cité parmi les hommes de fiefs du seigneur de Perwez (avril 1484), x Anne de LA CROIX († 1466), ils eurent 2 enfants :
Jehan de Brabant, qui suit sous V
Gilles de Brabant x Jeanne de VAULX, dont 1 fille : o Jeanne de Brabant, x A) François WIFFLET, écuyer, seigneur de la Rue à Oumale, échevin de Namur, dont postérité, x B) Guillaume d’OUMALE, seigneur de Houchenée, procureur de la ville de Liège, dont postérité.

Pour une généalogie plus étendue voir sur Racines & Histoire 

 XVII bis. Pierre Albert Emile de Brabant, volontaire de guerre de la Royal Navy, administrateur de biens immobiliers et de sociétés, ° Bruxelles 15 avril 1916, x Anne Marie Julie BEAUDUIN, dont :
 Alain Marie Emile de Brabant, qui suit sous XVIII.
 Chantal Marie Jacqueline de Brabant, ° Uccle 18 janvier 1951, X Bruxelles 20 septembre 1974 Louis Philippe DULAIT, dont postérité.
 Béatrice Pierre Marie de Brabant, ° Uccle 24 mai 1952, x Bruxelles 18 juillet 1973 Chevalier Hubert Joseph de STEXHE, avocat, bâtonnier au barreau de Charleroi, ° Charleroi 21 juillet 1950, dont postérité.
 Godelieve Anne Marie Charlotte de Brabant, ° Uccle 15 juillet 1953,x Ixelles 5 octobre 1974 Michel DUCHATEAU, notaire honoraire, dont postérité.
 Thierry Marie André Yves de Brabant, qui suivra sous XVIII bis.
 Anne Régine Alain de Brabant, ° Etterbeek 15 octobre 1957, † Marquain 26 août 1969.
 Claire Marie de Brabant, ° Etterbeek 26 décembre 1960, x Ohain 10 juin 1996 Emmanuel Paul SIMON (mar. dissous), dont postérité.
 Quentin Anne Thierry de Brabant, qui suivra sous XVIII ter.
XVIII. Alain Marie Emile Jean de Brabant, licencié en droit, bachelier en théologie, juge de paix honoraire du canton de Marche en Famenne-Durbuy, avocat honoraire au barreau de Dinant, ° Uccle 22 août 1949, X Rochefort 11 juin 1983 Comtesse Christine Marie Komorowska, puéricultrice, ° Cracovie 14 février 1955, fille du Comte Léon Michel et de S.A.S. la princesse Zofia Sapieha  dont :
 Pierre Ladislas Thierry Marie, ° Namur 16 août 1984, x Rochefort 7 août 2010 Céline Thiry, fille de Pierre et Christine Boonen ;
 Noémi Marie Béatrice Michel, ° Namur 28 février 1986 x Rochefort avril 2013 comte Jérôme de Meeûs d'Argenteuil, fils du comte Daniel et de Diane de Nève de Roden ;
 Bénédicte Marie Chantal Jean, ° Namur 5 octobre 1987.
 Clothilde Godelieve Isabelle Michel, ° Namur 13 mai 1990.
 Jean Baptiste Annick Quentin, ° Namur 15 mars 1992, x Kruishoutem 11 mai 2019 Claire van Doorslaer de ten Ryen, fille de Jean-François et de Sabine de Patoul ;
 Martin Godelieve Bernard, ° Namur 15 mars 1992.

 XVIII. Jean Yves Michel de Brabant, docteur en droit, avocat honoraire au Barreau de Montréal, ° Montréal 20 septembre 1938x A) Montréal Lise JARRY, ° Montréal 11 mars 1939; x B) Montréal Maria MAVRIDOGLOU ° Athènes 10 janvier 1937; x C) Montréal Céline LEGER, ° Montréal 11 mai 1953.
Du premier lit :
 Charles, qui suit sous XIX.
 François, qui suivra sous XIX bis.
Du deuxième lit :
  Karina Despina, ° Montréal 19 janvier 1968, X Careas (Mexique) 4 avril 1999 Philippo Guy Robert BRIGNONE, ° Paris 21 mai 1957, dont postérité.
Du troisième lit :
 Alexandre, ° Montréal 9 mai 1984.
 Antoine, ° Montréal 7 mars 1986.

 XVIII bis. Thierry Marie Nadré Yves de Brabant, ° Uccle 17 octobre 1955, x Ohain 22 octobre 1988 Marie Noëlle DUBOIS, dont :
Capucine Marie Eléonore, ° Braine l’Alleud 17 juillet 1991.
Guillaume Marie Catherine, ° Braine l’Alleud 20 décembre 1993.
Juliette Marie Maroussia, ° Braine l’Alleud 4 janvier 1998. 

  XVIII ter. Quentin de Brabant, ° Etterbeek 21 octobre 1969, X Nassogne 6 décembre 197. Ariane Marion FRANSSEN, dont:
 Léa Marie Camille, ° Uccle 28 avril 1998.
Sixtine Marie Sophie, ° Uccle 1er décembre 2000.
Jack

 XVII ter. Jean Charles de Brabant, ° Ixelles 7 février 1921, x Cannobio 29 mai 1948 Bianca Carla RESCHIGNA CAMPAGNANI, ° Milan 10 octobre 1921, dont :
François, qui suit sous XVIII.
Benoît, qui suivra sous XVIII bis.
Antoine Jean jacques, ° Milan 20 avril 1952.
André Pierre, ° Milan 4 décembre 1955.

 XVIII.François Jean Charles de Brabant, ° Milan 13 mai 1949, x Vocogno (Novara) 22 juin 1973 Nicoletta FRANGI, ° Milan 17 avril 1950, dont :
 Matteo, qui suit sous XIX.
 Benedetta, ° Milan 3 juin 1977, x Grumello del Monte 24 avril Don Emmanuele IMPERIALI des PRINCES de FRANCAVILLA, ° Rome 19 mai 1975, dont postérité.
 Catherine, ° Milan 3 mars 1982, x Grumello des Monte 9 mai 2015 Giovanni MARESCO de ROSSI di SANTAROSA, ° Turin 13 décembre 1981.
 Nicolo, ° Milan 29 juillet 1990.
 XIX. Matteo de Brabant, ° Milan 29 octobre 1974, x Eupilio (Como) 24 juillet 1999 Emanuela BOZZI, ° Milan 22 août 1972, dont :
 Michele, ° Milan 14 mars 2002.
 Martine, ° Milan 3 juillet 2004.
 Mathilde, ° Milan 27 juillet 2006.
 Benedetta, ° Milan 25 juin 2013.
XVIII bis. Benoît Yves Jean de Brabant, ° Milan 27août 1950, x Milan 6 juin 1984 Raffaela DI LAURO, ° Sesto-San Giovanni 30 mai 1963, dont :
 Tommaso, ° Milan 23 avril 1987.
 Micol, ° Milan 26 octobre 1989

Liens familiaux 
 Zofia Sapieha, grand-mère maternelle de la reine Mathilde de Belgique.
 Anne Komorowska, mère de l'actuelle reine Mathilde de Belgique et sœur de la comtesse  Krystyna (1955) épouse d’Alain de Brabant (1949)

Bibliographie 
 Éric Berger et Alain de Brabant, « Sur les traces d'une branche oubliée de la famille de Brabant, de Perwez : la branche de Neerheylissem (1ère partie), dans : Le Parchemin », Bruxelles, mars-avril 2021, n° 452, pp. 97-143.
 Emile de Buisseret, Généalogie de la famille de Brabant, de Perwez, dans Brabantica, tome 2, 1957
 Jean-François Houtart, Anciennes familles de Belgique, Bruxelles, 2008, p. 62.
 Office Généalogique et Héraldique de Belgique, Le Parchemin n° 422, 81e année, Mars-Avril 2016, p.171

Notes et références

Voir aussi

Armoriaux 
 Armorial de Wavre
 Armorial héraldique vivante

Articles connexes 
 Anciennes familles de Belgique
 Liste chronologique de familles belges
 Liste de devises de familles belges
 Maison de Hornes

Liens externes 

 Armorial de l'OGHB en ligne : Brabant (de)
 Anciennes Familles de Belgique sur le site de l'OGHB : Brabant (de) (1368)

Ancienne famille belge
Famille originaire du duché de Brabant
Perwez